Чанчуньский политехнический университет (ЧПУ) — ведущий технический университет провинции Цзилинь, основан в 1958 году Китайской Академией наук. Поддерживается Правительством провинции Цзилинь и Правительством города Чанчунь. С 1958 по 2002 год назывался Чанчуньский институт оптики и точной механики.

В настоящее время в составе университета — 14 факультетов и колледжей. Реализуются программы подготовки и переподготовки специалистов, бакалавров, магистров и докторов философии (PhD).

Университетский кампус 
Кампус занимает территорию 769 тыс. м2.

Международное сотрудничество

Ссылки 
 Официальный сайт университета 
 Общая информация об университете 

Гирин
Чанчунь
Университеты Китая
Высшие технические учебные заведения Китая
Политехнические университеты Китая